Же́нская футбо́льная ли́га Ла́твии 2015 го́да () — является 12-м розыгрышем чемпионата Латвии по футболу среди женщин, который проходит с 12 апреля по 8 сентября 2015 года.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый и второй круг

Третий круг 

<small>1 Игра не состоялась из-за неспособности «Рига Юнайтед Ледис» укомплектовать состав. Команде зачитано техническое поражение.
2 Игра прошла в Резекне.

Пояснения к таблицам

См. также 
 Первая лига Латвии по футболу среди женщин 2015
 Кубок Латвии по футболу среди женщин 2015
 Высшая лига Латвии по футболу 2015 (мужчины)

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на сайте Латвийской футбольной федерации
 

2015
Футбол в Латвии в 2015 году
2015 год в женском футболе